B 191 bezeichnet:
 die Bundesstraße 191 in Deutschland
 die Liechtensteiner Straße in Österreich

Abkürzung